Новый Пахарь — топоним:

Белоруссия 
 Новый Пахарь — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Новый Пахарь — посёлок в Таловском районе Воронежской области.

См. также 
 Красный Пахарь